Isla de Pascua kan syfta på följande platser:

Chile 

 Påskön, ö, Región de Valparaíso, 
 Isla de Pascua (kommun i Chile), Región de Valparaíso, Provincia de Isla de Pascua, 

Robotskapade Chileförgreningar